Senn steht für:
 Senn, Berufsbezeichnung für Hirten
 Senn (Sessa Aurunca), Dorf in der Gemeinde Sessa Aurunca, Kampanien, Italien
 Senn, Felssporn in Tagant, Mauretanien
 Senn Branch, Fluss in Lexington County, South Carolina
 Senn Lake, See in Fond du Lac County, Wisconsin
 Senn Marsh, Sumpf in Waseca County, Minnesota
 Senn (Name), Familienname

Siehe auch:
 Franz-Senn-Hütte
 Sennberg (Uerentrup; 282,2 m), siehe Liste von Bergen und Erhebungen im Teutoburger Wald
 Sennhof
 Senne (Begriffsklärung)
 Sène